Ašva může znamenat:
místopisné označení pro různé řeky
 Ašva (přítok Vadakstisu): je řeka v Litvě, v regionu Žemaitsku (Dolní Litva), levý přítok řeky Vadakstis
 Ašva (přítok Veivirže): je řeka v Litvě, v regionu Žemaitsku (Dolní Litva), levý přítok řeky Veiviržas 

Rozcestníky - místopisné jméno